L'édition masculine 2005 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 13 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series.

Faits marquants 
 Mario Ančić remporte le tournoi en simple en battant Michaël Llodra en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Cyril Suk et Pavel Vízner s'imposent en finale face à Tomáš Cibulec et Leoš Friedl. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi 
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (WTA 2005)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bois-le-Duc
ATP 2005
Sport aux Pays-Bas en 2005
Tennis en juin 2005